Шиги-Хутуху, Шики-Кутуку (; ) — высокий чиновник раннего периода Монгольской империи, военачальник, сводный брат Чингисхана.

Биография 

Согласно «Сокровенному сказанию монголов», Шиги-Хутуху был сыном знатного татарина. В раннем детстве, в начале 1190-х годов был потерян в ходе схватки между татарами и монголами и, обнаруженный людьми Тэмуджина, был принят и усыновлён его матерью Оэлун.

Повзрослев, Шиги-Хутуху оказался сведущ в вопросах обычного права и внёс немалую лепту в создание Ясы в первые годы существования Монгольской империи. В 1206 году Чингисхан назначил его судьёй, и Шиги-Хутуху занимался вопросами делопроизводства, поддерживая тесные связи с Елюй Чуцаем.

В 1221 году Шиги-Хутуху возглавил монгольские войска в битве при Парване против сил хорезмийцев, ведомых Джелал ад-Дином Макбурны, однако потерпел одно из немногих поражений в ходе войны.

Был назначен Угедеем верховным судьёй Северного Китая.

В культуре 
Шиги-Хутуху стал персонажем романа Исая Калашникова «Жестокий век» (1978).

Примечания

Источники 
 
 
 
 

Государственные деятели XIII века
Военачальники XIII века
Чингисхан